Kalvskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvskäret, Pedersöre, Österbotten, 
 Kalvskäret, Malax, Österbotten,

Se även
Kalvskär
Kalvskären
Kallskäret
Kalskäret

Robotskapade Finlandförgreningar